Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1984 года проходил с 18 марта по 14 апреля в Москве и Роттердаме и представлял собой матч между Хармом Вирсмой и Вадимом Вирным. Матч состоял из двадцати партий, 18 из которых завершились вничью, а в двух остальных каждый победил по разу. По положению, в случае ничьи, чемпион сохранял свой титул. Таким образом, Вирсма завоевал свой шестой титул чемпиона мира.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB 

1984 год в шашках
Мужчины 1984
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Соревнования по международным шашкам в Москве
Шашки в СССР
Шашки в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Москве
1984 год в Москве
Спорт в Нидерландах в 1984 году
Март 1984 года
Апрель 1984 года
Чемпионаты мира в СССР
Спорт в России в 1984 году